Голощапы — деревня в Опочецком районе Псковской области России.

Входит в состав Варыгинской волости.

География 
Расположена на западном приграничье города Опочка.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 70 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района